Чемпионат Азии по хоккею на траве среди женщин 2009 — 7-й розыгрыш чемпионата. Турнир прошёл с 29 октября по 8 ноября 2009 года в городе Бангкок (Таиланд) на стадионе «Queen Sirikit Sports Centre». В турнире приняло участие 11 сборных.

Чемпионами во 2-й раз в своей истории стала сборная Китая, победив в финале сборную Индии со счётом 5:3. Бронзовым призёром стала сборная Южной Кореи, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Японии со счётом 4:3.

Чемпионат также являлся квалификационным турниром для участия в чемпионате мира 2010. Прямую путёвку на чемпионат получала две лучшие команды турнира; соответственно, их получили сборная Китая и Индии. Ещё три команды получали путёвку на квалификационный турнир к чемпионату мира (Межконтинентальный кубок по хоккею на траве среди женщин 2010); их получили сборные Южной Кореи, Японии и Малайзии.

Результаты игр 
Время начала матчей указано по UTC+07:00

Групповой этап

Группа A 

 Проходят в полуфиналы

Группа B 

 Проходят в полуфиналы

Плей-офф

За 9-11 места

За 5-8 места

За 1-4 места

Итоговая таблица

См. также 
 Чемпионат Азии по хоккею на траве среди мужчин 2009

Примечания

Ссылки 
 Страница о чемпионате на сайте todor66.com

2009
Спорт в Таиланде в 2009 году
Чемпионаты Азии в Таиланде
Международные соревнования по хоккею на траве в Таиланде
Октябрь 2009 года
Ноябрь 2009 года
Чемпионаты Азии в 2009 году